Mensah is een achternaam die veel voorkomt in Ghana.

Het kan verwijzen naar:

Vincent Mensah (1924-2010), een Benins bisschop
John Mensah (1982), een Ghanees voetballer
Kofi Mensah (1978), een Ghanees-Nederlands voetballer
Kofi Sarkodie-Mensah (1981), beter bekend als Kofi Kingston, een Ghanees professioneel worstelaar
William Mensah (1982), een Ghanees voetballer
Akwetey Mensah (1983), een Ghanees voetballer
Jonathan Mensah (1990), een Ghanees voetballer
Omenaa Mensah (1979), een Pools fotomodel en weervrouw

Achternaam